Filippo Caffieri – ebanista e scultore italiano naturalizzato francese
 Jean-Jacques Caffieri – scultore francese
 Jacques Caffieri – ebanista e scultore francese di origine italiana